Didiereovité (Didiereaceae) je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré (Caryophyllales). Jsou to sukulentní dřeviny často velmi specifického vzhledu, rostoucí na Madagaskaru a v tropické Africe.

Popis 

Didiereovité jsou keře a stromy se sukulentními a u některých zástupců i otrněnými větvemi a kmeny. Listy jsou nevelké, opadavé, jednoduché, kožovité až sukulentní, ploché nebo s okrouhlým průřezem.

Květy jsou pravidelné, jednopohlavné s rudimenty druhého pohlaví nebo oboupohlavné, v latách nebo vrcholících. Kalich je ze 2 lístků, u většiny druhů za plodu vytrvávající. Korunních lístků je 4 až 5. Tyčinek je nejčastěji 5 až 12. Semeník je svrchní, srostlý nejčastěji ze 3 plodolistů, s jedinou komůrkou a 1 vajíčkem. Plodem je nepukavý oříšek obklopený vytrvalým kalichem nebo s blanitými křídly. Rod Calyptrotheca má mnoho tyčinek, v semeníku je 6 vajíček a plodem je šestichlopňová tobolka.

Rozšíření 
Čeleď didiereovité zahrnuje v současném pojetí 16 druhů v 6 rodech. Největší rod je Alluaudia (6 druhů). Zástupci čeledi se vyskytují na Madagaskaru a roztroušeně ve východní a jižní Africe.

Taxonomie 
Didiereaceae v původním smyslu zahrnovaly pouze 4 rody a 11 druhů a byly endemickou čeledí Madagaskaru. Při molekulárních studiích řádu hvozdíkotvaré se ukázalo, že čeleď šruchovité (Portulacaceae) je parafyletická a 3 rody z ní byly přeřazeny do Didiereaceae: Calyptrotheca, Ceraria a Portulacaria. Rod Ceraria byl vřazen do rodu Portulacaria.

Nejblíže příbuznými skupinami jsou podle kladogramů APG čeledi bazelovité (Basellaceae) a Halophytaceae.

Kladogram čeledi Didiereaceae

Zástupci 
 didierea (Didierea)
 šruchovec (Portulacaria)

Význam 
Některé Didiereaceae, zvláště rod Alluaudia, jsou pěstovány jako zvláštnost ve specializovaných sbírkách sukulentních rostlin. Lze se s nimi také setkat ve sklenících našich botanických zahrad.

Přehled rodů 
Alluaudia, Alluaudiopsis, Calyptrotheca, Decarya, Didierea, Portulacaria (včetně Ceraria)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Botanické čeledi
Hvozdíkotvaré